Мартіна Навратілова виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Австралії 1981, у фіналі перемігши Кріс Еверт з рахунком 6–7(4–7), 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Мартіна Навратілова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (фіналістка)
  Трейсі Остін (чвертьфіналістка)
  Мартіна Навратілова (Чемпіонка)
  Андреа Джегер (чвертьфіналістка)
  Гана Мандлікова (чвертьфіналістка)
  Пем Шрайвер (півфіналістка)
  Венді Тернбулл (півфіналістка)
  Івонн Гулагонг (чвертьфіналістка)
  Барбара Поттер (2 коло)
  Міма Яушовець (3 коло)
  Вірджинія Рузічі (1 коло)
  Беттіна Бюнге (3 коло)
  Сью Баркер (3 коло)
  Кеті Джордан (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 1981